Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Барселона Атлетик» и их главных достижений с 1970 года по настоящее время. За всю историю у клуба было 20 главных тренера, не считая временно исполняющих обязанности.

Дольше всех на посту главного тренера команды находился Квике Костас, руководивший командой с 1989-1996, 2001-2003 и с 2005 по 2007 год, в общей сложности — 11 лет.

Тренеры в данном списке отсортированы по дате подписания контракта с клубом. В статистике учтены только официальные встречи.

Список тренеров

Статистика

По достижениям

По трофеям

По странам

Примечания 

Барселона Б